Die Saison 2005/06 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die zweiunddreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurden die Netzhoppers Königs Wusterhausen. Absteiger waren der TSV Spandau Berlin, der TuS Schladern, der VC Fortuna Kyritz und der VCB Tecklenburger Land.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende vierzehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 VC Olympia Berlin
 VCB Tecklenburger Land
 TuB Bocholt
 TSV Spandau Berlin
 CarGo Bottrop
 USC Braunschweig
 VC Bad Dürrenberg/Spergau
 TuS Schladern
 Volleyball-Internat Frankfurt
 TSV Giesen
 MTV 48 Hildesheim
 VC Fortuna Kyritz
 Netzhoppers Königs Wusterhausen
 SV Warnemünde

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der TV Rottenburg. Auch der Zweitplatzierte GSVE Delitzsch stieg auf. Absteiger in die Regionalliga waren der VC Dresden und der TSV Bad Saulgau.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende vierzehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:

 ASV Dachau
 GSVE Delitzsch
 VC Dresden
 TuS Durmersheim
 VC Olympia Kempfenhausen
 FT 1844 Freiburg
 VYS Friedrichshafen
 TuS Kriftel
 SV Lohhof
 TV Rottenburg
 TSV Bad Saulgau
 SV Schwaig
 1. SC Sonneberg
 TuS Eintracht Wiesbaden

Mit einem Sonderspielrecht waren die Juniorenteams VYS Friedrichshafen (vorher VfB Friedrichshafen II) und VCO Kempfenhausen ausgestattet. Das ebenfalls mit Sonderspielrecht startende Volleyball-Internat Frankfurt spielte in dieser Saison in der Nordstaffel der 2. Bundesliga.

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

2005 06
Volleyballsaison 2005/06